

Cinéma 
 Ce soir, tout est permis, titre québécois du film américain Can't Hardly Wait réalisé par Harry Elfont et Deborah Kaplan, sorti en 1998.

Télévision 
 Ce soir tout est permis, titre utilisé pour certaines soirées de Vendredi tout est permis avec Arthur, émission de télévision française présentée par Arthur ;
 Ce soir tout est permis, dérivée de Vendredi tout est permis avec Arthur, émission canadienne présentée par Éric Salvail.